Niemcy:
 Reckershausen – dzielnica gminy Friedland, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Reckershausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück